Sokolowka () ist ein russischer Ortsname:
 Sokolowka (Baschkortostan, Dawlekanowo) im Rajon Dawlekanowo, Oblast Baschkortostan
 Sokolowka (Baschkortostan, Sterlitamak) im Rajon Sterlitamak, Oblast Baschkortostan
 Sokolowka (Baschkortostan, Scharan) im Rajon Scharan, Oblast Baschkortostan
 Sokolowka (Kaliningrad) im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad (Damerau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 [Sokolowka], untergegangener Ort im Stadtkreis Kaliningrad, Oblast Kaliningrad (Stiegehnen, Kreis bzw. Stadt Königsberg, Ostpreußen)
 Sokolowka (Kirow) in der Oblast Kirow
 Sokolowka (Krasnodar) in der Region Krasnodar
 Sokolowka (Gorschetschnoje), Dorf im Rajon Gorschetschnoje, Oblast Kursk
 Sokolowka (Prjamizyno), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Sokolowka (Kschenski), Siedlung im Rajon Kschenski, Oblast Kursk
 Sokolowka (Rostow) in der Oblast Rostow

Siehe auch den polnischen Ortsnamen: Sokołówka